

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 11 podstawowych 
 Drozdowo – część wsi Dębiany w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin
 Drozdowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie 
 Drozdowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Rzewnie 
 Drozdowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż 
 Drozdowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica
 Drozdowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Debrzno 
 Drozdowo – część wsi Szymbark w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca 
 Drozdowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie 
 Drozdowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz 
 Drozdowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Karnice 
 Drozdowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna 
 Drozdowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Rymań 
 Drozdowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo

Zobacz też 
 Drozdowiec, Drozdów, Drozdówka, Drozdówko, Drozdy